Sonic kan syfta på:

 Sonic Team – ett japanskt spelutvecklingsföretag grundat 1990
 Sonic Magazine – en svensk musiktidning
 Sonic hedgehog – ett protein som finns hos däggdjur och har viktiga funktioner för organutvecklingen 
 The Sonics – en amerikansk rockgrupp